Lijst van Antwerpse premetrostations
 Lijst van Brusselse premetrostations